Memoriał im. Eugeniusza Nazimka 2002 – 19. edycja turnieju w celu uczczenia pamięci polskiego żużlowca Eugeniusza Nazimka, który odbył się dnia 12 maja 2002 roku. Turniej wygrał Maciej Kuciapa.

Wyniki 
Stadion Stali Rzeszów, 12 maja 2002
NCD: Robert Kużdżał – 69,06 w wyścigu 2
Sędzia: Jerzy Najwer

 

Bieg po biegu
 [69,37] Winiarz, Baran, G.Rempała, Robacki
 [69,06] Kużdżał, Kuciapa, Jankowski, Sawina
 [69,76] J.Rempała, Wilk, Kujawa, T.Rempała
 [69,86] Ślączka, Baliński, Trojanowski, Golonka
 [70,02] Jankowski, Winiarz, Ślączka, J.Rempała
 [69,65] Baliński, Wilk, G.Rempała, Sawina
 [69,75] Kuciapa, Trojanowski, Baran, T.Rempała
 [69,83] Kużdżał, Robacki, Kujawa, Golonka
 [69,59] Sawina, Winiarz, T.Rempała, Golonka
 [69,58] Trojanowski, G.Rempała, Jankowski, Kujawa
 [70,54] Baliński, Kużdżał, J.Rempała, Baran
 [70,46] Kuciapa, Robacki, Ślączka, Wilk
 [69,94] Kuciapa, Winiarz, Baliński, Kujawa
 [71,15] Kużdżał, G.Rempała, Ślączka, T.Rempała
 [71,19] Wilk, Baran, Jankowski, Golonka
 [70,62] Sawina, J.Rempała, Robacki, Trojanowski
 [71,08] Winiarz, Kużdżał, Miesiąc, Trojanowski Miesiąc za Wilka
 [69,25] Kuciapa, J.Rempała, G.Rempała, Golonka
 [70,42] Sawina, Kujawa, Ślączka, Baran
 [71,12] Baliński, Jankowski, Robacki, T.Rempała
 Wyścig dodatkowy: Baliński, Winiarz

Linki zewnętrzne 
 

2002
2002 w sporcie żużlowym
2002 w polskim sporcie